1994 Голяма награда на Испания е 24-то за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 29 май 1994 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Състезание

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Андреа Монтермини замести Роланд Ратценбергер за това състезание, но той претърпя тежък инцидент. Той оцеля, но с контузен крак.
 Първо състезание: Дейвид Култард, Андреа Монтермини.
 Третото място на Марк Блъндел е 77-и подиум за Тирел и последно от 28 години във Формула 1.
 Това е първа победа на Уилямс в сезон 1994.

Източници 
 

Голяма награда на Испания